Валентиново може да се отнася за:

 Валентиново – село в Полша, Куявско-Поморско войводство, Иновроцлавски окръг, община Домброва Бискупя
 Валентиново – село в Полша, Великополско войводство, Пилски окръг, община Лобженица